В биатлонной программе XI зимних Олимпийских игр было разыграно 2 комплекта наград. Соревнования проходили с 9 по 11 февраля 1972 года.

Медальный зачёт 
<div style="text-align:left;padding-right:15px">

9 февраля — Индивидуальная гонка на 20 км (мужчины)

11 февраля — Эстафета 4 х 7,5 км (мужчины) 

см. подробнее

Навигация